O Grande Prémio do Japão de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 18 de Setembro de 2005.
 Corrida: 18 de Setembro de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio do Japão
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2005
2005
Desporto no Japão em 2005